

Aeronautica 
 Martin B-26 Marauder – bombardiere impiegato durante la seconda guerra mondiale
 Douglas B-26 Invader – bombardiere usato sia durante la seconda guerra mondiale che in conflitti successivi. Durante la seconda guerra mondiale era noto come A-26 Invader, ma poi il nome venne cambiato in B-26

Codici 
B26 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della difesa siciliana chiusa